Cychrotonus är ett släkte av skalbaggar. Cychrotonus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Cychrotonus